Meschtscherjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Meschtscherjakow († 2006), russischer Bankier
 Michail Michailowitsch Meschtscherjakow (1896–1970), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Siehe auch:

 Meschtscherjakov